L'Abîme peut faire référence aux œuvres suivantes :
 L'Abîme , pièce de théâtre de Victor Haïm de 1974 ;
 L'Abîme, roman de Patrick Grainville de 1974 ;
 L'Abîme (Eternal Love), film américain réalisé par Ernst Lubitsch en 1929 ;
 L'Abîme (), film américain réalisé par Juan Piquer Simón en 1990 ; 
 L'Abîme, série télévisée française réalisée par François Velle en 2022.